Downtown Salem Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown Salem Historic District (Salem, South Dakota), NRHP-ID 03001527
 Downtown Salem Historic District (Salem, Virginia), NRHP-ID 96000591

Siehe auch:
 Salem Downtown Historic District